Maarten Stekelenburg (trainer) (1972), een Nederlands voetbaltrainer
 Maarten Stekelenburg (voetballer) (1982), een Nederlands voetbaldoelman